Boyd puede referirse a:

 Boyd, un nombre de pila masculino.
 Boyd, un apellido.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Boyd Tinsley (n. 1964), violinista y bandolinista estadounidense, miembro de la banda de rock Dave Mattews Band.
 Kris Boyd  (n. 1983), futbolista escocés.
 Terrence Boyd (n. 1991), futbolista estadounidense.